Schachta (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schachta (Perm), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm
 Schachta (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk

Siehe auch:
 Schachty, Stadt in Russland